Mamontow, Mamontowa ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Wiktorowitsch Mamontow (* 1962), russischer Fernsehjournalist 
 Konstantin Konstantinowitsch Mamontow (1869–1920), russischer Militär im Bürgerkrieg
 Sawwa Iwanowitsch Mamontow (1841–1918), russischer Unternehmer und Kunstmäzen
 Walentina Nikolajewna Mamontowa (1895–1982), russische Biologin und Pflanzenzüchterin